Ду́нкан Фе́рни (; 1 апреля 1978, Шотландия) — шотландский кёрлингист.

В составе команды Шотландии участник чемпионатов мира , , .

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро ().
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин: золото (2014, 2015), серебро (2009), бронза (2006, 2007).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров: золото (1999, 2000).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд: серебро (2010, 2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 

 The Roaring Game Blog (публикации со словосочетанием «Duncan Fernie»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу